Пла́ммер () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Аманда Пламмер (;  1957) — американська актриса.
 Гейзел Пламмер (;  1908) — американська довгожителька.
 Генрі Крозер Кітінг Пламмер (; 1875—1946) — британський та ірландський астроном.
 Гленн Пламмер (;  1961) — американський актор.
 Девід Пламмер (;  1985) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2016).
 Крістофер Пламмер (; 1929—2021) — канадський актор театру, кіно і телебачення.

Топоніми 

 Пламмер () — місто в окрузі Бенева, штат Айдахо (США).
 Пламмер () — місто в окрузі Ред-Лейк, штат Міннесота (США).

Інше 
 Пламмер (місячний кратер)